«Французская сюита» () — фильм 2015 года режиссёра Сола Дибба. Сценарий основан на одноимённом романе Ирины Немировской. Фильм вышел в прокат в Великобритании 13 марта 2015 года.

Сюжет 
1940 год. Люсиль живёт со своей свекровью в небольшом городке Бюсси во Франции, дожидаясь вестей о своём муже. Город оккупируют немецкие солдаты и заселяются в дома местных жителей. Поначалу Люсиль пытается игнорировать остановившегося у них командира Бруно фон Фалька, но затем влюбляется в него.

В ролях 
 Мишель Уильямс — Люсиль Анжелье
 Маттиас Схунартс — Бруно фон Фальк
 Кристин Скотт Томас — мадам Анжелье
 Марго Робби — Селин
 Рут Уилсон — Мадлен
 Сэм Райли — Бенуа
 Ламбер Вильсон — Виконт де Мормон
 Том Шиллинг — Боннет
 Айлин Эткинс
 Александра Мария Лара
 Хайно Ферх — майор
 Дебора Файндлей

Производство 
В ноябре 2006 Майкл Флеминг из Variety писал, что права на экранизацию романа Ирины Немировской приобрела компания Universal Pictures. Планировалось, что сценарий к фильму напишет Рональд Харвуд, до этого написавший сценарий к Пианисту. В следующем году права на роман приобрела компания Groupe TF1, а сценарий был адаптирован Солом Диббом и Мэттом Чарманом.

Съёмки фильма начались 24 июня 2013 года и закончились 2 сентября. С июля съёмки проходили во Франции в городе Марвиль департамента Мёз.

Изначально музыку к фильму должен был написать Александр Деспла, но позднее его заменил Раэль Джонс. Окончательный саундтрэк был выпущен компанией Sony Classical 13 марта 2015 года и включает музыку, написанную Джонсом, произведение для фортепиано, написанное Деспла, и песни, исполненные Люсьенн Бойе, Жозефиной Бейкер и Розитой Серрано.

Отзывы 
Фильм получил в основном положительные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 76 % на основе 29 рецензий со средним баллом 6 из 10.

Примечания 

Фильмы Сола Дибба
Фильмы The Weinstein Company
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы Бельгии 2015 года
Фильмы Франции 2015 года
Фильмы Великобритании 2015 года